El término Team America puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Team America: World Police, una película del 2004, dirigida por Trey Parker y Matt Stone;
 a Team America, un extinto equipo de fútbol soccer de los Estados Unidos que jugó en la North American Soccer League.